Okręty  US Navy o nazwie USS/USNS "Mercy":

Pierwszy "Mercy" (AH-4) był okrętem szpitalnym. Został zbudowany w 1907 roku, nosił nazwę "Saratoga". Wszedł do służby pod nazwą "Mercy" 24 stycznia 1918. Służył we Flocie Atlantyku w czasie I wojny światowej.
Drugi "Mercy" (AH-8) był okrętem szpitalnym typu Comfort. Wszedł do służby 7 sierpnia 1944 i brał udział w działaniach II wojny światowej.
Trzeci USNS "Mercy" (T-AH-19) był okrętem szpitalnym, który wszedł do służby w 1986. Brał udział w działaniach I wojny w Zatoce Perskiej. Pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).

Mercy